Wiese – rzeka w Schwarzwaldzie

Osoby o tym nazwisku:
 Carina Wiese – niemiecka aktorka
 Roman Wiese – polski żołnierz, działacz społeczny i kupiec
 Tim Wiese – niemiecki piłkarz